Статерій (геологічний період) — геологічний період.
 Статерій (король Британії)— король Британії.